, тж. Flower Witch Mary Bell или просто Mary Bell — четвёртый и последний аниме-сериал компании Ashi Productions в жанре «махо-сёдзё». Первые 15 серий помимо Японии транслировались с 1992 по 1993 год в Гонконге, Южной Корее, Китае, Тайване, Таиланде, США, Франции, Италии, Польше и многих арабских странах. На основе сериала было выпущено 2 учебных фильма и 2 полнометражных анимационных фильма. Аниме-сериал вышел на DVD 20 марта 2004 года. Каждый персонаж из данного аниме сериала имеет собственный музыкальный мотив и часто поёт.

Сюжет 
Мери Белл, похожая на пятилетнюю девочку, прибывает в мир людей из волшебного мира цветов. Использую магию цветов, она помогает людям и вдохновляет их.

История начинается, когда двое детей, Юри и Кэ, читают сказку о том, как Мери Белл нашла двух детей, потерявшихся в лесу и помогла им вернутся домой. Мальчики так любят читать истории про Мери Белл, что их родители назвали свой цветочный магазин в её честь. Дела в цветочном магазине идут плохо, и все очень переживают. Юри и Кэн загадывают желание, чтобы Мери Белл помогла им. Внезапно фея выпрыгивает из цветка. Она рассказывает, что узнала через их желание о бедственном положении магазина и пришла помочь.

Персонажи 

  — волшебница, прибывшая из волшебного мира цветов, Она выглядит как пятилетняя девочка, но на самом деле ей уже 500 тыс. лет. Она использует как обычную магию, так и магию цветов. У Мери очень много друзей среди фей, но она сама таковой не является. Её фирменная фраза — . .
  — волшебный спутник Мери, ему так же 500 тыс. лет. .
  — человек, подруга Мери Белл, точный возраст неизвестен, предположительно 6-10 лет. .
  — младший брат Юри, друг Мери. Ему примерно 5 лет. .
  — добрая пожилая женщина, которая верит в фей. Она живёт одна с собакой по кличке Риббон по соседству с цветочным магазином «Мери Белл».
  и  — мать и отец Юри и Кэна.
  — ещё один сосед цветочного магазина, сварливый и упрямый старик. Цветы ненавидит.
  — племянница Барта, живёт в его доме. Ей примерно 12 лет и в детстве она встречала феё, которые помогали ей. Она рассказывала об этом друзьям, но они не верили. С тех пор она пытается доказать существование фей. В течение всей истории охотится на Мери и других фей.
  — внучка Барта, живёт с ним. Ровесница Юри. Наотрез отказывается верить в фей, считает волшебство Мери фокусами.

Список серий

Примечания

См. также 
 Mery Bell to Utao!

Ссылки 
 Официальный сайт аниме 
 

Оригинальные аниме